2 miejscowości w Polsce: 
 Lubonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Lubonia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo